

Codici 
 DIR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Aba Tenna D. Yilma, Dire Daua, Etiopia

Geografia
 Dir – comune del Camerun nel distretto di Mbéré
 Dir – città del Pakistan

Altro 
 DIR – comando di vari sistemi operativi che mostra il contenuto di una directory.
 Dir – fiume del Pakistan
 Dir – antico stato asiatico
 DIR – enciclopedia online che tratta degli imperatori romani

Altri progetti